Ксаверий Кнотц (, р. 1965) – польский католический священник, капуцин (OFMCap.), доктор пастырского богословия, автор нескольких книг.

Биография 
Учился в Краковском Папском университете имени Иоанна Павла II, Фрибурском университете и Люблинском католическом университете. В 1991 году был рукоположен в сан священника. В 2001 году получил степень доктора теологии (специальность – пастырское богословие). В 2004 году создал интернет-портал SzansaSpotkania.net, посвящённый проблемам сексуальной жизни с точки зрения католического богословия. Портал стал лауреатом «Национального конкурса христианских сайтов». Руководил группой «Обновление в Святом Духе» и общиной неокатехумената. Живёт в Кракове, преподаёт пастырское богословие в семинарии ордена капуцинов. В 2010 году участвовал в Форуме издателей во Львове.

Книги

Публикации

Критика 
Директор украинского христианского издательства «Свічадо» Богдан Трояновский отмечает, что книга «Секс: неизвестное об известном» в силу провокационной темы получает много отзывов – как положительных, так и отрицательных. Различные книги Кнотца также называли «католической Камасутрой» или «Камасутрой для католиков».

Примечания 

Родившиеся в 1965 году
Католические священники Польши
Капуцины
Богословы XXI века